Kelâat Es-Sraghna (stad), stad in Marokko
 Kelâat Es-Sraghna (provincie), provincie in Marokko